Якушев, Виктор:
 Якушев, Виктор Михайлович (1930—2013) — кинооператор.
 Якушев, Виктор Петрович (род. 1949) — доктор сельскохозяйственных наук.
 Якушев, Виктор Прохорович (1937—2001) — советский хоккеист.